Dobranje (Cista Provo), een plaats in de Kroatische gemeente Cista Provo
 Dobranje (Zažablje), een plaats in de Kroatische gemeente Zažablje